Marby kyrka kan syfta på

 Marby gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Marby socken byggd på 1500-talet eller tidigare
 Marby nya kyrka – en kyrkobyggnad i Marby socken byggd 1863–1865